Corpas ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Piñeros Corpas (1915–1982), kolumbianischer Schriftsteller und Politiker
 Manuel Corpas (* 1982), Baseballspieler aus Panama

Siehe auch:
 Corpa